Ant etkenmen (în română: am făcut legământ) este imnul național al tătarilor din Crimeea. A fost scris de Noman Çelebicihan și a servit ca imn național al formațiunii statale de scurtă durată, Republica Populară Crimeea.

Versurile

Note

Vezi și
 Șce ne vmerla Ukraiina, imnul național al Ucrainei

Imnuri